Религия в России — совокупность религиозных течений, существующих на территории Российской Федерации.

Конституция определяет Российскую Федерацию как светское государство. Конституция гарантирует «свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» подтверждает «равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений».

Тем не менее в июне 2013 года приняты поправки в Уголовный кодекс об увеличении ответственности «за оскорбление чувств верующих», в том числе устанавливающие уголовную ответственность в виде лишения свободы за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ст. 148 УК РФ). Также был увеличен размер ответственности, предусмотренной статьёй 5.26 КоАП; в связи с изменением величины штрафа поправки были внесены и в статью 3.5 КоАП.

В УК есть и другая статья (номер 282), по которой можно судить за оскорбление чувств верующих: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», под которую можно подвести те же деяния. Судебная практика по ней включает больше 150 приговоров только в первом полугодии 2015 года.

Вероисповедные и национальные ограничения, которые были законодательно закреплены в законах Российской империи, были отменены Временным правительством 20 марта 1917 года.

В России отсутствует специальный федеральный государственный орган, призванный заниматься контролем соблюдения законодательства религиозными объединениями (каковым в СССР был Совет по делам религий при Совете Министров СССР); но, по мнению экспертов, внесённые в июле 2008 года поправки в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года, могут свидетельствовать о готовящемся создании соответствующего «уполномоченного органа исполнительной власти». В частности, 26 августа 2008 года сообщалось, что указом президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева Совет по делам религий при Кабинете министров Татарстана преобразован в Управление по делам религий, таким образом вернув себе полномочия государственного органа.

Основными религиями, представленными в России, являются христианство (главным образом православие, есть также католики и протестанты), а также ислам, иудаизм и буддизм. В то же время часть населения РФ неверующие.

Общее число верующих 

В России сегодня не существует официальной статистики членства в религиозных организациях: закон запрещает требовать от граждан заявлений об их религиозной принадлежности. О религиозности россиян и об их конфессиональной самоидентификации можно судить лишь по социологическим опросам.

По данным ВЦИОМ на 2021 год конфессиональный состав населения России таков:
 православие — 66 %
 ислам — 6 %
 протестантизм — 1 %
 буддизм — 1 %
 католицизм — ~0 %
 иудаизм — ~0 %
 «являюсь верующим, но к какой-либо конкретной конфессии не принадлежу» — 4 %
 неверующие — 14 %
 «колеблюсь между верой и неверием» — 6 %
 другого вероисповедания — 2 %
 затруднились ответить — 1 %

По данным на 1991 год относили себя к православным 37 % россиян. Результаты опросов весьма противоречивы. Так, в опросе от 2007 года РПЦ утверждала, что к числу её последователей принадлежат около 120 млн граждан России, в то время как лидеры ислама считали, что мусульман в стране от 13 до 49 млн. И поскольку в России всего проживает 145 млн человек, то очевидно, что как минимум одна из конфессий преувеличила свою «популярность».

Согласно исследовательской службе PewResearch на 2008 год конфессиональный состав населения России был следующим:
 православие — 72 %
 нерелигиозные — 18 %
 другие религии — 6 %
 затруднились ответить — 4 %
На 2010 год по данным PewResearch конфессиональный состав населения России таков:
 православные и другие христиане — 73,3 %
 нерелигиозные — 16 %
 мусульмане — 10 %
 остальные — менее 1 %
По данным всероссийского исследования «Атлас религий и национальностей», проведённого исследовательской службой «Среда» в августе 2012 года в 79 из 83 субъектов РФ, религиозность у россиян, общая численность которых 143,2 млн человек, распределилась так:
 58,8 млн или 41 % — исповедуют православие и принадлежат к РПЦ
 36 млн или 25 % — верят в Бога, но конкретную религию не исповедуют
 18 млн или 13 % — не верят в Бога
 9,4 млн или 6,5 % — исповедуют ислам (включая суннитов, шиитов и тех, кто не считает себя ни суннитом, ни шиитом)
 5,9 млн или 4,1 % — исповедуют христианство, но не считают себя ни православными, ни католиками, ни протестантами
 2,1 млн или 1,5 % — исповедуют православие, но не принадлежат к РПЦ и не являются старообрядцами
 1,7 млн или 1,2 % — исповедуют традиционную религию своих предков, поклоняются богам и силам природы
 700 000 или 0,4 % — исповедуют буддизм (в основном — тибетский)
 400 000 или 0,2 % — старообрядцы
 300 000 или 0,2 % — протестанты (лютеране, баптисты, евангелисты, англикане)
 140 000 или 0,1 % — исповедуют восточные религии и духовные практики (индуисты и кришнаиты)
 140 000 или 0,1 % — католики
 140 000 или 0,1 % — иудеи

Согласно опросу, в котором приняли участие более 2300 человек, проведённому в июле 2012 года службой «Глас Рунета», среди пользователей русскоязычного интернета верующими являются 67 %.

Согласно исследованию Левады-Центра в ноябре 2012 года процент верующих в России распределился следующим образом:
 православие — 74 %
 католицизм — 1 %
 протестанты — 1 %
 иудаизм — 1 %
 ислам — 7 %
 буддизм — <1 %
 индуизм — <1 %
 другое — <1 %
 ни к какому вероисповеданию — 10 %
 атеизм — 5 %
 отказ от ответа — 0 %
 затрудняюсь ответить — 2 %

Данные Фонда «Общественное мнение» на июнь 2013 года были следующие:
 Не считаю себя верующим человеком — 25 %
 Православие — 64 %
 Другие христианские конфессии (католики, протестанты, униаты, баптисты и др.) — 1 %
 Ислам — 6 %
 Другие религии — 1 %
 Затрудняюсь ответить, не могу назвать определённую конфессию — 4 %

В таком же опросе 2002 года православными себя называли 54 % населения — это около 84,2 млн чел. При этом подавляющее число считавших себя православными не осуществляли предписанные этой религией обряды: 72 % населения России не причащались, 81 % населения не соблюдали посты.

Согласно исследованию Российской академии наук, проведённому в 2013 году путём опроса:
 причисляют себя к последователям православия — 79 %
 верят в «высшую силу» и не относят себя ни к какому вероисповеданию — 9 %
 считают себя атеистами — 7 %
 считают себя мусульманами — 4 %
При этом большинство считающих себя верующими не посещали соответствующие заявленному вероисповеданию культовые места (храмы, мечети, синагоги, …) или бывали в них редко, также они не соблюдали религиозные правила.

Многолетние исследования РАН показали, что среди тех людей, кто считает себя последователем православия, в Бога верят только 72%. Среди людей, относящих себя к остальным конфессиям, соответствующая доля примерно такая же.

Религиоведы отметили, что религиозными людьми в традиционном или церковном понимании являются не более 4—8 % населения России. По мнению религиоведа Павла Костылева, реальное количество православных в России составляет от 5 до 12 миллионов человек в зависимости от строгости критерия отнесения к православию.

По данным религиоведов и социологов, социальную опору православия составляют около  населения, из которых глубоко веруют и соблюдают все каноны примерно .

Христианство 

В России представлены все три основные направления христианства — православие, католицизм и протестантизм. Кроме того, имеются последователи различных новых христианских течений, культов и сект.

Православие 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», заменивший Закон РСФСР от 25 октября 1990 г. № 267-I «О свободе вероисповеданий», в преамбуле содержит признание «особой роли православия в истории России».

Православие (в понимании термина государственными органами и религиоведами) в РФ представлено Русской Православной Церковью, старообрядческими объединениями, а также рядом неканонических (альтернативных) православных организаций русской традиции.

Русская православная церковь — крупнейшее религиозное объединение на территории России. РПЦ полагает себя исторически первой христианской общиной в России: официально-государственное начало было положено святым князем Владимиром в 988 году, согласно традиционной историографии.

По мнению руководителя «Русского Общественного Движения» политолога Павла Святенкова (январь 2009 года), РПЦ де-факто занимает особое положение в современном российском обществе и политической жизни:

Религиовед и историк Н. А. Митрохин в 2006 году писал:

Распространённость православия в России 
По данным всероссийского опроса, проведённого ВЦИОМ в марте 2010 года, 75 % россиян причисляют себя к православным христианам, при этом лишь 54 % из них знакомы с содержанием Библии. Около 73 % православных респондентов соблюдают религиозные обычаи и праздники.

Глава социологического отдела Института общественного проектирования Михаил Аскольдович Тарусин так прокомментировал эти данные:

Корреспондент The Wall Street Journal Эндрю Хиггинс отмечал, что в настоящее время около двух третей респондентов из России относят себя к православию, что, по его данным, в два раза больше, чем во время распада СССР в 1991 году. Хиггин указывает на то, что по имеющимся у него данным социологических опросов, большая часть людей связывает себя с Русской православной церковью исходя из националистических взглядов. В то же время он замечает, что согласно имеющимся у него данным недавнего опроса только 4 % россиян видят в православии источник духовно-нравственных ценностей.

Соблюдение православными церковных обрядов 
Согласно проведённому ВЦИОМ в 2006 году опросу, лишь 9 % респондентов, назвавших себя православными, отметили, что соблюдают все религиозные обряды и участвуют в церковной жизни. При этом 36 % отметили, что православие является для них традицией предков. Координатор социологической службы Отдела по делам молодёжи Московского патриархата Алина Багрина на пресс-конференции в РИА Новости «Церковь и молодёжь — проблемное поле» сообщила, что согласно опросу, проведённому фондом «Общественное мнение» в январе-феврале 2010 года, лишь 4 % православных россиян регулярно посещают храм и причащаются.

Согласно опросу Исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, каждый месяц и чаще религиозные службы посещают в целом 8 % россиян, а 38 % никогда не посещают богослужения.

По оценкам МВД, посещающие богослужения лица составляют менее 2 % населения. Так, на Пасху 2003 года в период с 20:00 Великой Субботы до 6 утра пасхального воскресенья в храмы Москвы, по данным МВД, зашло 63 тысячи человек (по сравнению со 180 тыс. в 1992—1994), то есть около половины процента фактического населения города. Согласно данным МВД России на пасхальных богослужениях в ночь на 19 апреля 2009 года приняли участие 4,5 миллионов россиян (из которых 140 тысяч человек в Москве), а Радоницу посетили 5,1 миллионов человек. В рождественских богослужениях с 6 на 7 января 2008 года приняли участие около 2,3 миллионов россиян.

10 января 2008 года руководитель пресс-службы Московского Патриархата священник Владимир Вигилянский выразил своё несогласие со статистикой посещаемости столичных храмов на Рождество, которую ранее привели в правоохранительных органах, сказав: «Официальные цифры очень занижены. Меня всегда поражает, откуда берутся эти цифры и какова цель такого подхода. Думаю, можно смело утверждать, что московские храмы на Рождество в этом году посетило около миллиона верующих». Аналогичное мнение выразил в апреле 2008 года сотрудник ОВЦС священник Михаил Прокопенко.

 Процент россиян, посещающих церковные службы

По мнению Андрея Кураева, это связано с острой нехваткой храмов в Москве. Он утверждает, что по социологическим подсчётам, активно церковными являются около 5 % москвичей, а храмы могут вместить лишь их пятую часть.

Упадок практической религиозности в Русской православной церкви по сравнению с 90-ми годами XX века отметил в 2003 году патриарх Алексий II: «Храмы пустеют. И пустеют не только из-за того, что увеличивается количество храмов».

По данным опроса ВЦИОМ от 2008 года, 27 % респондентов, назвавших себя православными, не знают ни одной из десяти заповедей. Заповедь «не убий» смогли вспомнить только 56 % участников опроса.

По данным опроса Исследовательской службы Среда, проведённого в 2012 году, только 6 % россиян соблюдают 7 и более из десяти заповедей. Только 32 % заявили, что им не приходилось убивать, делать аборт или склонять к совершению аборта.

Протоиерей Александр Кузин, комментируя результаты опроса ВЦИОМ, в соответствии с которыми большинство россиян призывают церковь пересмотреть нравственные нормы, заметил:

Древние восточные церкви 

, следующие канонам только первых Вселенских соборов, представлены в России Армянской апостольской церковью и Ассирийской церковью Востока.

Католицизм 

Историческое присутствие латинского христианства на землях восточных славян восходит к ранним временам Киевской Руси. В разные времена отношение правителей Российского государства к католикам менялось от полного неприятия до благожелательности. В настоящее время католическая община России насчитывает несколько сотен тысяч человек.

После Октябрьской революции 1917 года Католическая церковь некоторое время продолжала свободную деятельность в России, однако с начала 20-х годов Советская власть начала политику искоренения католичества в России. В 20-х и 30-х годах XX века было арестовано и расстреляно множество католических священников, закрыты и разграблены почти все храмы. Практически все активные прихожане были репрессированы и сосланы. В период после Великой Отечественной войны в РСФСР осталось только два действующих католических храма, храм св. Людовика в Москве и храм Лурдской Богоматери в Ленинграде.

С начала 1990-х годов Католическая церковь получила возможность свободного функционирования в России. Были созданы две Апостольские администратуры для католиков латинского обряда, которые впоследствии были преобразованы в епархии; а также колледж католической теологии и высшая духовная семинария.

По данным Федеральной регистрационной службы за декабрь 2006, на территории России функционирует около 230 приходов, четверть из них не имеет храмовых зданий. Организационно приходы объединены в четыре епархии, вместе составляющие митрополию:

 Архиепархия Матери Божией
 Преображенская епархия в Новосибирске
 Епархия Святого Иосифа в Иркутске
 Епархия Святого Климента в Саратове

Оценка числа католиков в России носит приблизительный характер. В 1996—1997 гг. их было от 200 до 500 тысяч человек.

Протестантизм 

Численность протестантов в России оценивается в 3 млн человек (2014 год). По данным религиоведа Р. Н. Лункина свыше половины российских протестантов являются прихожанами многочисленных пятидесятнических и харизматических церквей. Другими крупными протестантскими конфессиями, насчитывающими десятки тысяч верующих каждая, являются лютеране, евангельские христиане-баптисты, евангельские христиане (прохановцы) и адвентисты седьмого дня. В стране также действуют общины методистов, пресвитериан, реформатов, меннонитов, англикан, Армии Спасения, перфекционистов, реставрационистов, квакеров и других.

По числу официально зарегистрированных Минюстом религиозных объединений протестанты находятся на втором месте в стране, уступая лишь православным. При этом, в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах протестанты также уступают мусульманам, а в Дальневосточном федеральном округе находятся на первом месте.

Прочие

Свидетели Иеговы 

Численность свидетелей Иеговы в России по состоянию на 2013 год составляла в среднем 164 187 активных возвещателей. В 2013 году около 4 988 человек в России приняли крещение, став свидетелями Иеговы.
В 2013 году 283 221 человек посетили Вечерю Воспоминания.

20 апреля 2017 года решением Верховного суда Российской Федерации деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и всех его региональных 395 отделений признана экстремистской и запрещена на территории России.

Духовное христианство 
Течение русского религиозного разномыслия (сектантства), отделившееся от православия. Для последователей характерно аллегорическое толкование Библии, отрицание православного богослужения, отрицание церковной иерархии, приближение к народной традиции (в том числе песенной), в повседневной жизни стремление более строго придерживаться библейских заповедей.
 Молокане
 Духоборы.

Ислам 

По данным экспертов (во время последней переписи вопрос о религиозной принадлежности не задавался), в России насчитывается около 21 млн мусульман. По утверждениям Духовного управления мусульман европейской части РФ, мусульман в России проживает около 20 миллионов. Согласно данным ВЦИОМ по итогам всероссийского опроса (январь 2010 года), доля называющих себя последователями ислама (как мировоззрения или религии) за 2009 год в России понизилась с 7 % до 5 % опрошенных.

Среди них большую часть составляют так называемые «этнические» мусульмане, не исполняющие требований мусульманского вероучения, и относящих себя к исламу в связи с традицией или местом проживания (особенно много таких в Татарстане и Башкортостане). Более сильны общины на Северном Кавказе (исключая христианский регион Северная Осетия).

В большинстве своём мусульмане живут в Волго-Уральском регионе, а также на Северном Кавказе, в Москве, Санкт-Петербурге и Западной Сибири.

Течения и организации 

Российские мусульмане в основном сунниты ханафитского мазхаба. Сунниты шафиитского мазхаба преобладают только в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Небольшую долю мусульман России составляют шииты: шиитами-двунадесятниками являются проживающие в России азербайджанцы, а также таты и часть лезгин на юге Дагестана; шииты-исмаилиты представлены только мигрантами памирцами из Таджикистана.

В настоящее время насчитывается более 80 Духовных управлений мусульман (муфтиятов), которые в большинстве случаев подразделяются на кызыяты и мухтасибаты. Большинство этих муфтиятов объединено в четыре крупные централизованные организации: Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ), Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) / Совет муфтиев России (СМР), Духовное собрание мусульман России (ДСМР) и Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). С начала 1990-х годов существуют такие крупные региональные муфтияты, как: Муфтият Республики Дагестан, Духовное управление мусульман Чеченской Республики, Духовное управление мусульман Республики Татарстан и Духовное управление мусульман Республики Башкортостан.

Ислам в истории России 
На ряде земель, входящих сейчас в состав России, ислам существовал в качестве государственной религии, например, в период Золотой Орды (1313—1433). После объединения русских земель Иваном III и его преемниками, часть мусульманских ханств была присоединена к Российскому государству.

Впервые ислам был принят в качестве государственной религии в Волжской Булгарии в 922 году (современные Татарстан, Чувашия, Ульяновская и Самарская области). Конкуренция Волжской Булгарии с Древнерусским государством завершилась в середине XIII века, когда оба государства были завоёваны татаро-монголами. В 1313 году в Улус Джучи (Золотой Орде) ханом Узбеком государственной религией был принят ислам. Государственная власть ставила князей в подчинение эмирам, баскакам и прочим представителями татарских ханов. Гражданским законом в Улус Джучи служила Великая Яса, авторитет которой восходил к Чингисхану. Важнейшие решения принимались знатью совместно на курултаях. На территории Улус Джучи разрешалось отправление христианской веры, хотя православным митрополиту и духовенству под страхом смерти вменялось в обязанность «молиться Богу за хана, семейство и воинство его».

Преемниками Улус Джучи были Большая Орда (Улуг Улус, 1433—1502 гг.), Ногайская Орда (XIV—XVIII века), а также ряд ханств, часть которых сохранилась на территории России вплоть до конца XVIII века. Например на территории Краснодарского края до 1783 года располагалось часть Крымского ханства.

В 1552 году Иван IV Грозный завоевал Казанское, а в 1556 Астраханское ханства. Постепенно и другие исламские государства были присоединены к Московской Руси и России военным путём.

В XVIII—XIX веках в состав Российской империи были введены Северокавказские территории, населённые преимущественно мусульманами.

Иудаизм 

Число иудеев — около 1,5 млн. Из них, по данным Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в Москве проживает около 500 тыс., а в Санкт-Петербурге — около 170 тыс. В России действуют около 70 синагог. Наряду с ФЕОРом, другое крупное объединение религиозных еврейских общин — Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России. По данным переписи населения 2002 года официальная численность евреев в России — 233439 чел.

Буддизм 

Буддизм традиционен для трёх регионов РФ: Бурятии, Тувы и Калмыкии. По сведениям Буддийской Ассоциации России, число людей, исповедующих буддизм, составляет 1,5—2 млн.

Численность «этнических буддистов» в России в соответствии с данными прошедшей в 2002 г. Всероссийской переписи населения составила: буряты — 445 тыс. чел, калмыки — 174 тыс. и тувинцы — 243 тыс. чел; итого — ок. 900 тыс. чел. Эти народы традиционно исповедуют тибетский буддизм школы Гелуг.

В 90-х годах XX века тибетский и дзэн буддизм стал популярен и начали появляться буддистские общины.

Самый северный в мире буддийский храм в Санкт-Петербурге — построенный ещё до революции в Петрограде дацан «Гунзэчойнэй» — сейчас служит туристическим и культовым центром буддистской культуры. Ведутся приготовления к построению буддистского храма в Москве, который смог бы объединить вокруг себя буддистов в совместной практике.

Индуизм 

Индуизм впервые пришёл в Россию в XVI веке, вместе с индийскими купцами. В XVII веке в Астрахани появилось индийское подворье, на территории которого действовал индуистский храм. В 1788 году была впервые переведена Петровым и издана на русском языке «Бхагавадгита» — один из базовых текстов индуистской философии. Индуистские эпосы «Махабхарата» (частью которого является «Бхагавадгита») и «Рамаяна» входили в программу по истории в русских гимназиях и университетах XVIII—XX веков.

Наиболее крупной индуистской религиозной организацией в современной России является Международное общество сознания Кришны (ИСККОН), представляющая традицию гаудия-вайшнавизма. Также имеются последователи других вайшнавских организаций (например, Шри Чайтанья Сарасват Матх, Шри Гопинатх Гаудия Матх и Международное общество чистой бхакти-йоги), шиваитских направлений и неоиндуистских движений и гуру. Многие из них входят в Совет индуистских общин России. 

По данным Государственного департамента США на декабрь 2005 года, в России существовало 78 официально зарегистрированных религиозных организаций кришнаитов, 20 официально зарегистрированных центров Брахма Кумарис и несколько центров других индуистских движений. Согласно сайту Совета индуистских общин России, по данным на январь 2019 года в России насчитывалось около 100 официально зарегистрированных индуистских религиозных организаций.

Этнические религии (язычество) 

Коренные жители сибирских и дальневосточных регионов, а также часть финно-угорских народов (марийцы, удмурты и др.) и чувашей, наряду с официально исповедуемым православием, в большей или меньшей степени сохраняют элементы этнических (традиционных) религий (в отдельных сёлах они доминируют). В зависимости от сохранности традиционного элемента их верования можно охарактеризовать как язычество или народное православие. Термин «народное православие» можно применить и к большинству русских, особенно жителей сельской местности. У ряда народов Сибири сохраняется шаманизм.

Неоязычество 

Наблюдаются попытки возрождения традиционных верований в форме неоязычества и неошаманизма. Согласно всероссийскому исследованию «Арена» — «Атлас религий и национальностей России», представленному 16 января 2013 года исследовательской службой «Среда» и Фондом «Общественное мнение», язычниками («Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы») себя назвали 1,5 % россиян. Все полученные религиозные течения обозначают общим термином «неоязычество». Ряд исследователей считает, что неоязычество (родноверие и т. д.) — это псевдоязычество, поскольку эклектические построения городской интеллигенции не имеют ничего общего с реальным язычеством, а городское неоязычество изначально не имеет никакой связи с живой традицией.

Новые религиозные движения 
В настоящее время в России по некоторым оценкам насчитывается около 300 тыс. последователей всех новых религиозных движений. Многие из них считаются принадлежащими к «зонтичному» направлению Нью-эйдж, в рамках которого они обмениваются идеями и концепциями и оказывают друг другу определённую поддержку, в то же время ряд новых религиозных движений относятся к нью-эйдж негативно. 

Ряд движений были привнесены в Россию из-за рубежа, это: Антропософия, Всемирное белое братство, Движение Ошо, Новое мышление, Новый Акрополь, Теософское общество, Телема, Церковь саентологии, Церковь Сатаны, Фалуньгун, Церковь объединения и т. д. Другие объединения были основаны в России, например: Белое братство, Звенящие кедры России (анастасиевцы), Ивановцы, Радастея, Рериховское движение, Церковь последнего завета (виссарионовцы), Четвёртый путь.

Религия и государство

Клерикализация 

Россия, согласно Конституции, является светским государством, в котором никакая религия не может устанавливаться государственной или обязательной. Доминирующей тенденцией, по мнению некоторых исследователей, в современной России является клерикализация страны — постепенная реализация модели с господствующей (некоторые утверждают — государственной) религией. На практике в России нет чёткой демаркационной линии между государством и религией, за которой кончается государственная жизнь и начинается конфессиональная. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований В. А. Кувакин считает большой исторической ошибкой нынешнего руководства России желание превратить православие в государственную религию, то есть в государственную идеологию, что прямо противоречит Конституции. Л. Д. Гудков отмечает негативные особенности клерикализации в России.

Существует мнение, что религия проникает практически во все сферы общественной жизни, в том числе и в те области, которые согласно Конституции отделены от религии: государственные органы, школа, армия, наука и образование. Так, Государственная дума договорилась с Московским патриархатом проводить предварительные консультации по всем вопросам, вызывающим сомнения. В российских школах появились учебные предметы «основ религиозных культур», в некоторых государственных вузах существует специальность теология. В штатном расписании российских Вооружённых сил появилась новая должность — военный священник (капеллан). Ряд министерств, ведомств, государственных учреждений имеет свои религиозные храмы, зачастую в этих министерствах и ведомствах существуют общественные советы по освещению религиозной тематики.

В октябре 2012 года стало известно, что в Московском инженерно-физическом институте появится кафедра теологии. Обучение будет факультативным, и по словам представителей РПЦ, нацелено на «повышение грамотности» физиков, которые, по мнению Кураева, «балуются оккультными теориями вроде волновой генетики и торсионных полей». Однако, как отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, философские измышления на стыке физике и богословия дело полезное, но заниматься ими следует не под патронажем государства. «Есть естественнонаучные знания, которые учёные предоставляют в распоряжение общества, и любые общественные группы, в том числе РПЦ, вправе их интерпретировать. Но делать это нужно за пределами государственных учебных заведений и за свои деньги», — говорит он.

Религиозная культура в школах 

Введение в программу общеобразовательных государственных школ курса «Основы православной культуры» на факультативной основе началось в отдельных регионах страны в конце 1990-х годов. С 2006 года курс стал обязательным в четырёх областях: Белгородской, Калужской, Брянской и Смоленской. С 2007 года к ним планировалось добавить ещё несколько регионов. Опыт введения курса в Белгородской области подвергался критике и поддержке. Сторонники предмета и представители Русской православной церкви утверждали, что «Основы православной культуры» — курс культурологический, не ставящий своей целью приобщить учеников к религиозной жизни. Они подчёркивали, что знакомство с православной культурой может быть полезно и представителям других вероисповеданий. Противники курса указывали, что в соответствии с законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» государство должно обеспечивать светский характер образования, что по Конституции все религии равны перед законом и ни одна из них не может устанавливаться в качестве государственной, а также что обязательное изучение подобного предмета нарушает права школьников, принадлежащих к другим вероисповеданиям, и атеистов.

С 1 апреля 2010 года Министерство образования и науки Российской Федерации включило в школьную программу предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в качестве федерального компонента сначала экспериментально в 19 регионах России, а при успешном течении эксперимента — во всех регионах с 2012 года. Предмет включает 6 модулей, из которых ученики по своему выбору или выбору их родителей (законных представителей) могут выбрать один для изучения:
 «Основы православной культуры»
 «Основы исламской культуры»
 «Основы буддийской культуры»
 «Основы иудейской культуры»
 «Основы мировых религиозных культур»
 «Основы светской этики»

Экспертами был сделан однозначный вывод о недопустимости использования в российских школах учебников по модулям основ религиозных культур, выпущенных в 2010 году. Учебники, по мнению этих экспертов, содержат многочисленные признаки грубого нарушения Конституции РФ, агрессивно навязывают ученикам определённую религиозную идеологию, открыто враждебную светскому государству. Учебники несостоятельны в научном плане, в них не определено понятие «религиозная культура» и вместо неё вводится плоско поданная религиозная доктрина, приводящая к подмене культуры вероучением. Никакого научного обсуждения этих учебников и не предполагалось, процесс создания учебника в части модулей основ религиозных культур сознательно был спланирован так, чтобы полностью передать его конфессиям, отстранив учёных от какого-либо участия.

Дискуссия вокруг письма академиков 

В августе 2007 года резонанс в обществе и СМИ вызвало так называемое «письмо академиков». Десять академиков РАН, в том числе два Нобелевских лауреата В. Л. Гинзбург и Ж. И. Алфёров, обратились с открытым письмом к президенту страны, в котором выразили серьёзное беспокойство в связи с возрастающей клерикализацией российского общества и активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни, в том числе в систему государственного образования. В письме выражалось опасение, что в школах вместо культурологического предмета о религиях пытаются ввести обязательное преподавание вероучения, что внесение специальности «теология» в перечень научных специальностей Высшей аттестационной комиссии будет противоречить Конституции России. Письмо было поддержано многими общественными деятелями, в том числе членом Общественной палаты В. Л. Глазычевым. Письмо и его поддержка членами Общественной палаты вызвало резкую критику представителей РПЦ, в частности, протоиерея В. Чаплина и главы пресс-службы РПЦ МП В. Вигилянского. Письмо послужило информационным поводом для широкого обсуждения вопросов, связанных со взаимоотношениями церкви и общества.

Религиозные объединения в местах лишения свободы 
Для окормления лиц, содержащихся в местах лишения свободы (в России их около 550 тыс. по состоянию на 2019 год), в учреждениях ФСИН создана развитая структура культовых зданий и молитвенных комнат для верующих всех конфессий. Согласно данным ФСИН в России по состоянию на 1 января 2011 года в системе ФСИН действовали по официальным данным:
 471 православный храм и 466 молитвенных комнат для православных;
 40 мечетей и 115 мусульманских молитвенных комнат;
 9 буддистских дуганов и 6 молитвенных комнат для буддистов;
 3 католических храма и 2 католические молитвенные комнаты;
 64 баптистские молитвенные комнаты;
 49 пятидесятнических молитвенных комнат;
 1 иудейская молитвенная комната;
 2 молитвенные комнаты для верующих иных исповеданий.

Из этих данных видно, что большинство культовых зданий и молитвенных комнат в системе ФСИН в 2011 году было у православных.

Межрелигиозные отношения 
В 1998 г. создан Межрелигиозный совет России (МСР), который объединяет духовных лидеров и представителей четырёх традиционных конфессий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма. Межрелигиозные отношения в России осложняются вооружёнными конфликтами на Северном Кавказе. Существующие в России межнациональные противоречия между славянами и представителями народов, традиционно исповедующих ислам (чеченцы, азербайджанцы,…), осложняются межрелигиозными противоречиями. 11 марта 2006 Совет муфтиев России выступил против введения в Вооружённых силах РФ института штатных полковых священников и введения предмета «Основы православной культуры» в программу средних школ страны. Ряд муфтиев выразил несогласие с такими высказываниями, отметив, что они подрывают основы межрелигиозного диалога.

Ликвидация и запрет деятельности религиозных организаций в постсоветской России 
В 1996 году в России возбуждено 11 уголовных дел по статье 239 УК РФ «Организация объединения, посягающего на личность и права граждан», в 1997 и 1998 годах — 2 и 5 дел соответственно.

С 2002 года правовое положение религиозных организаций регулируется Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» № 125-ФЗ. Согласно статье 14 этого Закона, религиозная организация может быть ликвидирована и её деятельность запрещена в судебном порядке. Основанием для этого является, в частности, экстремистская деятельность (экстремизм) религиозной организации в определении статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года № 114-ФЗ.

По сведениям Министерства юстиции России, в течение 2003 года за грубое нарушение норм Конституции Российской Федерации и федерального законодательства была ликвидирована 31 местная религиозная организация. Неоднократные нарушения конституционных норм и законодательства были выявлены у 1 централизованной и 8 местных религиозных организаций, которые также были ликвидированы. Кроме того, за систематическое осуществление деятельности, противоречащей уставным целям, решениями судов были ликвидированы 1 централизованная и 12 местных религиозных организаций. Всего за 2003 год решениями судебных органов было ликвидировано 225 религиозных организаций, в том числе относящихся к РПЦ — 71, исламу — 42, евангелизму — 14, баптизму — 13, пятидесятничеству — 12, буддизму — 11.

К настоящему времени на основании Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» вступили в законную силу решения судов о ликвидации или запрете деятельности 9 религиозных организаций. В частности, такие решения приняты в 2004 году по отношению к 3 религиозным организациям Древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов, в 2009 году — по отношению к 1 местной религиозной организации свидетелей Иеговы «Таганрог» (по состоянию на 1 января 2008 года в России зарегистрировано 398 местных организаций свидетелей Иеговы). Религиозные организации, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, в настоящее время отсутствуют.

Перечень религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также перечень религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, — ведёт и публикует Министерство юстиции Российской Федерации.

На начало 2010 года в России зарегистрировано 23 494 религиозные организации.

В январе 2007 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге удовлетворил жалобу 103 свидетелей Иеговы из Челябинска, которые жаловались на то, что их собрание, преследующее цели богослужения, было незаконно прервано, обязав Россию выплатить заявителям 30 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба и 60 544 евро в качестве компенсации судебных издержек.

20 апреля 2017 года решением Верховного суда Российской Федерации деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и всех его региональных 395 отделений признана экстремистской и запрещена на территории России.

См. также 
 Атеизм в России
 Карикатурный скандал (2005—2006)
 Религия в Российской империи
 Религия в Советской России (до 1929 года)
 Религия в СССР

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (сокращённое издание — )

Ссылки 
 Карта религий Российской Федерации // Интерфакс-Религия (карта составлена группой специалистов Российской академии естественных наук под руководством П. И. Пучкова)
 International Religious Freedom Report 2007 // 
 Атлас религий и национальностей России «Арена» (данные всероссийского репрезентативного опроса 2012 года, проведённого исследовательской службой «Среда»)
 Религия в светском обществе // Информационно-аналитический центр «Сова» А. М. Верховского.
 Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1 января 2010 г.
 Онлайн-Справочник всех религиозных течений и объединений в России И. Н. Попова